Асемі́ні ( Latreille, 1825) — триба жуків у підродині Асеміни (родина Вусачі), яка налічує близько 10-и родів, розповсюджених на всіх континентах, окрім Антарктиди.

Найбільші роди 
• Arhopalus Audinet-Serville, 1834
• Asemum Eschscholtz, 1830
• Tetropium Kirby, 1837

Література 
 Saalas U., 1936 — Über das Flügelgeäder und die phylogenetische Entwicklung der Cerambyciden — Annales Zoologici Societatis Zoologicae-Botanicae Fennicae Vanamo 4 (1): 1-193.
 Ulrich Bense: Longhorn Beetles. Illustrated Key to the Cerambycidae and Vesperidae of Europe. Margraf, Weikersheim 1995.

Посилання 
 Систематика триби на порталі BioLib  

Асеміни
Триби комах